Кивони има више значења:
 Округ Кивони (Висконсин)
 Кивони (Висконсин)